A eleição municipal de Timon em 1996 ocorreu em 3 de outubro. O prefeito titular na época era Chico Leitoa (PDT). Sebastião de Deus (PDT) foi eleito prefeito em turno único, derrotando Socorro Waquim (PMDB).

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Timon